Verallgemeinertes lineares Modell steht für:

 in der verallgemeinerten Kleinste-Quadrate-Schätzung ein Modell mit nichtsphärischen Störgrößen, siehe Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung#Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell (VLR)
 In der Regressionsanalyse eine Modellklasse, die der Zielgröße erlaubt eine andere Verteilung als die Normalverteilung anzunehmen, siehe Generalisierte lineare Modelle